Die Versuchung des heiligen Antonius steht für:

 Die Versuchung des Heiligen Antonius (Michelangelo), Gemälde (1487/88) von Michelangelo
 Die Versuchung des Heiligen Antonius (Hieronymus Bosch), Gemälde (um 1500) von Hieronymus Bosch
 Die Versuchung des heiligen Antonius (Teniers, 1634), Gemälde (1634) des flämischen Malers David Teniers der Jüngere
 Die Versuchung des heiligen Antonius (Flaubert), Drama (1874) von Gustave Flaubert

sowie
 Die Versuchungen des heiligen Antonius, ein häufiges Motiv in der Kunst